NH90 kan avse:

NHIndustries NH90 – en medeltung militär transporthelikopter
 NH90 – ett tidigare namn på en ishockeyklubb i Nyköping, se Nyköpings Hockey